Gustavus Cheyney Doane (1840-1892), officier américain
 Ken Doane (1986-), catcheur américain
 Mary Ann Doane (1942-), théoricienne du cinéma et universitaire américaine

 First Peoples Mountain (anciennement « mont Doane »), sommet montagneux du Wyoming aux États-Unis